Дороше́вский — фамилия; имеет женскую форму Дорошевская.
 Дорошевский, Антон Григорьевич (1868–1917) — русский физикохимик, приват-доцент Московского университета.
 Дорошевский, Николай Федотович (1855–1919) — русский военный и государственный деятель; генерал от инфантерии (1915).
 Дорошевский, Стефан Иоахимович (1868– ?) — полковник Российской императорской армии; участник Первой мировой войны, кавалер пяти орденов и Георгиевского оружия.